Chinese Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chinese Peak (Idaho)	
 Chinese Peak (Kalifornien)